Guerrière peut désigner :
 le féminin du mot Guerrier
 Guerrière, film allemand sur le milieu néo-nazi ;
 Guerrière, plusieurs bateaux de la marine française

Voir aussi 

 Guerrière amazone